Суо́нн () — английская фамилия.

Известные носители 
 Суонн, Джеймс (род. 1964) — американский серийный убийца.
 Суонн, Наоми (род. 1999) — американская порноактриса и фетиш-модель.
 Суонн, Полли (род. 1988) — британская гребчиха.

Вымышленные персонажи 

 Элизабет Суонн — героиня из цикла фильмов «Пираты Карибского моря».